Гмайнер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гмайнер, Герман (1919—1986) — австрийский социальный педагог, автор и создатель детских деревень SOS.
 Гмайнер, Йозеф (1904—1948) — оберштурмбаннфюрер СС, начальник гестапо в Карлсруэ и Карловых Варах
 Гмайнер, Фабиан (род. 1997) — австрийский футболист, защитник клуба НЕК.
 Мыш-Гмайнер, Лула (1876—1948) — немецкая певица (меццо-сопрано) и музыкальный педагог.